Gauntlett ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Gauntlett (1805–1876), britischer Organist und Hymnenschreiber
 Stathis Gauntlett (* 1949), britischer Neogräzist